Tan Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dan Jiang, vattendrag, 
 Dan He, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar